Richards steht für:

 Richards (Familienname), zu Personennamen siehe dort
 Richards-Gleichung, partielle Differentialgleichung, die die Sickerströmung eines Fluids  in einem porösen Medium beschreibt
 Richards Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Richards (Mondkrater)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Richards (Illinois)
 Richards (Minnesota)
 Richards (Missouri)
 Richards (Texas)
 Richards Corner (Connecticut)
 Richards Crossroads (Alabama)

in Südafrika:
 Richards Bay, Südafrika

Sonstiges:
 Richards Cove, Bucht der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Richards Inlet, Bucht an der Shackleton-Küste, Ross Dependency, Antarktika
 Richards-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Richartz
 Richarz
 Richard
 Richardt
 Richart